De Grand Prix-wegrace van Qatar 2008 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 9 maart 2008 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De race was historisch omdat het de eerste nachtrace ooit was in de geschiedenis van het wereldkampioenschap.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Qatar